Lionel Wigram ist der Name folgender Personen:

 Lionel Wigram (Soldat) (1907–1944), britischer Offizier
 Lionel Wigram (Filmproduzent) (* 1962), britischer Filmproduzent und Drehbuchautor